Льодовикова денудація (, ; ) – сукупність процесів зносу і переносу льодовиком продуктів руйнування гірських порід.

Література 
 

Фізична географія

en:Glacial erosion